Івета Бенешова і Квета Пешке були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Пешке, яка виступала в парі з Емілі Луа.

Луа і Пешке виграли титул, перемігши у фіналі пару Кара Блек і Ренне Стаббс з рахунком 7–6 (7–5), 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Кара Блек /  Ренне Стаббс (фінал)
n/a
 Емілі Луа /  Квета Пешке (чемпіонки)
 Олена Дементьєва /  Флавія Пеннетта (півфінал)

Сітка

Посилання 
Open Gaz de France 2006 Doubles Draw 

2006
Open Gaz de France